Processione del Venerdì santo di Chieti
 Processione del Venerdì santo di Savona